Лев Воро́нин:
 Воронин, Лев Алексеевич (1928—2008) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Воронин, Лев Геннадиевич (род. 1971) — советский и российский гандболист, олимпийский чемпион 2000 года